Дашкесан - топоним.

Азербайджан 
 Дашкесан —  город на западе Азербайджана, административный центр Дашкесанского района.
 Дашкесан  — село в Джебраильском районе Азербайджана.
 Дашкесан — посёлок городского типа в Дашкесанском районе Азербайджана.